Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1976 nastoupilo osm hráčů. Turnaj po dvou prohraných finále poprvé vyhrál Švéd Björn Borg, když v závěrečném duelu porazil argentinského tenistu Guillerma Vilase po setech 1–6, 6–1, 7–5 a 6–1.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1976
Sport v USA v roce 1976